I Like It est une chanson de Gerry and the Pacemakers parue en 1963 ;
 I Like It est une chanson de Crystal Kay parue en 2003 ;
 I Like It est une chanson d'Enrique Iglesias parue en 2010 ;
 I Like It est une chanson de Cardi B, Bad Bunny et J Balvin parue en 2018.